Blue Note (muziekclub), een jazzclub in de stad New York
 Blue Note Records, een platenlabel
 Blue note (muziek), een begrip in de blues en jazzmuziektheorie
 Gent Jazz Festival, voorheen Blue Note Records Festival, een Belgisch muziekfestival
 Blue Note Trip, een serie verzamel-cd's